Dresselbach ist ein geographischer Name:

 Dresselbach (Schluchsee), Gehöft der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

 Dresselbach (Kleine Wiese), rechter Zufluss der Kleinen Wiese (zur Wiese) vor Bürchau, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-WÜürttemberg
 Dresselbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach entlang der Gemeindegrenze von Weissach im Tal zu Sachsenweiler, Stadt Backnang, beide Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg